Winnsboro (Carolina do Sul)
Winnsboro (Luisiana)
Winnsboro (Texas)
Winnsboro Mills

Desambiguações de topônimos